Servaes ist der Familienname folgender Personen:
 August Servaes (1832–1923), deutscher Montanindustrieller und Politiker, MdR
 Dagny Servaes (1894–1961), deutsch-österreichische Theater- und Filmschauspielerin
 Evi Servaes (* vor 1934), österreichische Schauspielerin
 Franz Servaes (1862–1947), deutscher Schriftsteller
 Michiel Servaes (* 1972), niederländischer Politiker (PvdA)

Siehe auch:
 Servais (Begriffsklärung)